Contea di Nelson o Nelson County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Nelson (Dakota del Nord)
 Contea di Nelson (Kentucky)
 Contea di Nelson (Virginia)